Тенді () — прізвище.

Відомі носії:
 Джессіка Тенді — англійська акторка
 Меган Тенді — канадська біатлоністка
 Річард Тенді — британський музикант-мультиінструменталіст

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем